Орта́-Ау́л (, ) — исчезнувшее село в Ленинском районе Республики Крым, располагавшееся на юго-востоке района и Керченского полуострова, примерно в 1 км к северу от современного села Яковенково

История 
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Арта Эли входил в Дин Керченский кадылык Кефинского каймаканства. Затем, видимо, вследствие эмиграции крымских татар в Турцию, последовавшую вслед за присоединением Крыма к России 8 февраля 1784 года, деревня опустела и на военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Орт аул обозначена пустующей, а на карте 1842 года — развалины деревни Орта-Аул.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Сарайминской волости. Согласно «Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленному по результатам VIII ревизии 1864 года, Орта-Аул — общинная татарская деревня с 4 дворами и 38 жителями при колодцах. На трёхверстовой карте Шуберта 1865—1876 года опять обозначены развалины деревни Орта-Аул.

Вновь название встречается в «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год», согласно которой в экономии Ортаус, входившей в Ново-Александровское сельское общество, числилось 4 жителя, домохозяйств не имеющих. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в экономии Ортаул (Кобазева Н. Н.) Сарайминской волости Феодосийского уезда числился 1 двор с русским населением в количестве 2 человек только «посторонних» жителей. В дальнейшем в доступных источниках не встречается.

Примечания

Ссылки 
 Карта территории Керченского горсовета.

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Ленинского района Крыма